Боханы  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Боханы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Боханы — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Боханы — деревня в Узденском районе Минской области.
 Боханы — агрогородок в Хотимском районе Могилёвской области.

См. также 
 Бохан — посёлок в Усть-Ордынском Бурятском округе (бывший автономный округ), центр Боханского района